Čengići (obitelj)
Čengići (Višegrad, BiH)
Čengić
Čengić Vila I
Čengić Vila II
Smrt Smail-age Čengića